Belford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belford Township (North Dakota)
 Belford Township (South Dakota)